Vasaces är ett släkte av skalbaggar. Vasaces ingår i familjen blombaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Blombaggar
Vasaces